Открытый чемпионат Тайваня по теннису среди женщин 2018 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на закрытых хардовых кортах.

Турнир-2018 является 10-м по счёту и 3-м с 2016 года, проводящимся на Тайване. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура. Соревнования проходили в Тайбэе с 29 января по 4 февраля 2018 года.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Элина Свитолина
 Парный турнир —  Чжань Хаоцин /  Чжань Юнжань

Общая информация 
В основной сетке турнира принимают участие 32 теннисистки и 16 пар.

Под первым номером в одиночных соревнованиях была посеяна Пэн Шуай из Китая (№ 27 в мире на тот момент), которая уступила в первом круге румынской теннисистке Ане Богдан. Вторая сеянная другая китайская спортсменка Чжан Шуай (№ 34 в мире) уступила также в первом круге украинке Катерине Козловой. Третья сеянная австралийка Саманта Стосур (№ 41 в мире) уступила в первом круге Нао Хибино из Японии. Во втором круге шестая сеянная на турнире Зарина Дияс уступила румынской спортсменке Монике Никулеску. В четвертьфинале пятая сеянная на турнире Юлия Путинцева проиграла украинке Катерине Козловой. Прошлогодняя чемпионка Элина Свитолина не защищала свой титул. В финальном матче одиночного разряда в борьбе за титул сразились две теннисистки: 4-я сеянная венгерка Тимея Бабош (победитель 2-х турниров WTA) и украинка Катерина Козлова (без побед на турнирах WTA). В итоге титул достался более опытной венгерке Бабош. В основных соревнованиях приняла участие одна представительница России: Анна Блинкова, которая попала на турнир через квалификацию и уже в первом раунде проиграла Зарине Дияс.

В финальном матче парного разряда за титул сразились пара из Китая Дуань Инъин — Ван Яфань и японская теннисистка Нао Хибино в паре с Оксаной Калашниковой из Грузии. Победа в итоге досталась китайскому дуэту.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Тимея Бабош обыграла  Катерину Козлову со счётом 7-5, 6-1.
 Бабош выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Козлова сыграла дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

|RD1-seed01=4
|RD1-team01= Тимея Бабош
|RD1-score01-1=7|RD1-score01-2=6|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= Катерина Козлова
|RD1-score02-1=5
|RD1-score02-2=1
|RD1-score02-3=

}}

 Парный турнир 
  Ван Яфань /  Дуань Инъин''' обыграли  Оксану Калашникову /  Нао Хибино со счётом 7-6(4), 7-6(5).
 Ван выиграла 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Дуань выиграла 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Тайваня по теннису среди женщин
 WTA Тур 2018
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Архив результатов на сайте WTA

Тайвань
Теннис
Январь 2018 года
Февраль 2018 года
2018